Ривера дел Рио има више значења:

 Ривера дел Рио, Ел Монте (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ривера дел Рио (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ривера дел Рио (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику